Die 16. Rallye Mexiko war der dritte von 14 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2019. Die Rallye bestand aus 21 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 7. und dem 10. März gefahren.

Bericht 
Sébastien Ogier (Citroën) nutzte am ersten Tag seine Startposition drei bei der ersten Rallye der Saison auf Schotterstrassen. Ogier setzte den zu Beginn Führenden Andreas Mikkelsen (Hyundai) unter Druck. Mikkelsens fuhr in der Folge über einen größeren Stein und viel aus, Ogier übernahm nach der fünften Wertungsprüfung (WP) die Führung und gab diese nur noch einmal nach der zehnten WP am Samstag kurz an Kris Meeke (Toyota) ab. Beim ersten Durchgang der WP Guanajuatito hatte Ogier einen Reifenschaden. Da die Prüfung wegen eines Unfalls seines Teamkollegen Esapekka Lappi abgebrochen wurde und Ogier von der Rennleitung eine Zeit zugewiesen bekam, hielt sich sein Zeitverlust in Grenzen. Nachdem Kris Meeke bei der darauffolgenden WP seinerseits einen Reifenschaden erlitt, war der Weg frei für Ogier, der von da an ungefährdet zum Sieg fuhr.

Mit Rang zwei gelang Ott Tänak ein wichtiges Ergebnis im Kampf um den WM-Titel. Freitags musste Tänak als WM-Führender die erste Wertungsprüfung eröffnen, was bei Schotterrallys ein klarer Nachteil ist. Ab Samstag fuhr der Este schnellere Zeiten und kam nach vorne, während einige seiner Rivalen patzten. Am Schlusstag kämpfte sich der Toyota-Pilot an Elfyn Evans (Ford) vorbei auf Rang zwei.

Mit Rang vier betrieb Thierry Neuville Schadensbegrenzung für das vom Pech verfolgte Hyundai Team. Neuville verlor schon bei der zweiten WP durch einen Reifenschaden mehr als 40 Sekunden und konnte auch anschließend das Tempo der Schnellsten nicht mitgehen. Bei der fünften WP fuhr der bis dahin Führende Mikkelsen über einen Stein, wobei die Radaufhängung seines Autos beschädigt wurde und er aufgeben musste. Vor der siebten WP gab es am Auto von Dani Sordo Elektrikprobleme. Auf Rang zwei liegend musste Sordo seinen i20 WRC abstellen.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 23 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Mexiko https://www.rallymexico.com/

Einzelnachweise 

Mexiko
2019